Nathalie von Siebenthal (ur. 30 września 1993) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Turbach-Bissen.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 1 marca 2008 roku, podczas zawodów juniorskich w Bois-d’Amont (Francja), gdzie wygrała bieg na dystansie 5 km stylem dowolnym. W 2013 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Libercu, gdzie jej najlepszym wynikiem było 25. miejsce w biegu łączonym na 10 km. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme była między innymi ósma w tej samej konkurencji. Wystartowała również na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku, zdobywając złoty medal w biegu łączonym oraz brązowy na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 14 grudnia 2013 roku w Davos, gdzie zajęła 56. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pucharowe punkty wywalczyła 13 grudnia 2014 roku w tej samej miejscowości, na dystansie 10 km stylem klasycznym zajmując 30. miejsce. W klasyfikacji generalnej sezonu 2014/2015 zajęła ostatecznie 48. miejsce. W lutym 2015 roku brała udział w mistrzostwach świata w Falun, gdzie zajęła między innymi szóste miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1993